Sogetel, compagnie de télécommunications au Canada ;
 Sogetel, compagnie de télécommunications en République démocratique du Congo.

Homonymie